Табла се може односити на:
 плочу са одређеним натписом
 Школска табла
 Бела табла
 Табла (Болцано)